Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2016, classée en catégorie International, se dispute du 12 au  à Tokyo.

Faits marquants 
 On note les forfaits des Américaines Irina Falconi et Nicole Gibbs, de la Belge Kirsten Flipkens, de la Chinoise Wang Qiang, de la Japonaise Misa Eguchi, des Lettonnes Jeļena Ostapenko et Anastasija Sevastova, de la Slovaque Kristína Kučová et de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei.
 Les joueuses forfaits sont respectivement remplacées par Kurumi Nara, Magda Linette, Jana Čepelová, Maria Sakkari, Antonia Lottner, Tamira Paszek, Nao Hibino, Naomi Osaka et Anett Kontaveit.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon (ATP 2016)
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Japon
Sport au Japon en 2016
Tennis en septembre 2016